Heterogramm bezeichnet:

 einen Text, in dem jeder verwendete Buchstabe nur einmal erscheint, siehe Heterogramm (Literaturwissenschaft)
 ein Wort, dessen Schreibung von einer in eine andere Sprache übernommen wird, siehe Heterogramm (Sprachwissenschaft)